Ravinia (South Dakota), plaats in South Dakota, Verenigde Staten
Ravinia (geslacht), geslacht van dambordvliegen